Der zyprische Fußballpokal ( ) ist der seit 1934 höchste Fußball-Pokalwettbewerb der Republik Zypern. Zurzeit trägt er den offiziellen Namen Cyprus Coca Cola Cup nach dem Softdrink Coca-Cola. Veranstaltet wird der Wettbewerb vom zyprischen Fußballverband Cyprus Football Association (CFA). Der Pokal startete im selben Jahr wie die erste zyprische Fußballliga First Division. Von der ersten Runde bis zu den Halbfinalspielen (die ersten vier Runden) werden die Partien in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Finale findet auf neutralem Platz statt und wird in einem Spiel entschieden.

Der aktuelle Pokalsieger 2022 ist Omonia Nikosia und Rekordgewinner der Trophäe mit 21 Titeln heißt APOEL Nikosia.

Die Endspiele im Überblick 

* Gewinner des nationalen Doubles aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Rangliste der Sieger

Siehe auch 
 First Division (Zypern)

Weblinks 
 rsssf.com: Liste der Pokalendspiele (englisch)
 weltfussball.de: Siegerliste

 
Erstveranstaltung 1934